Молодой игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему молодому футболисту года в шотландском футболе.

Список номинантов составляется членами Шотландской ассоциации футбольных журналистов (ШАФЖ) (), которая включает в себя более ста представителей прессы, работающих по всей стране. Затем лауреат награды определяется путём голосования представителями шотландских СМИ.

Приз был впервые вручён по итогам сезона 2001/02, первым победителем стал бывший в то время представителем команды «Мотеруэлл», а ныне защищающий цвета «Сент-Джонстона», Джеймс Макфадден.

За свою недолгую историю приз всего лишь раз вручался футболисту с нешотландским гражданством — в 2003 году награды удостоился грузин Зураб Хизанишвили. В 2004 году лауреатом стал вратарь Крейг Гордон. Пока это остаётся единственным случаем, когда приз «Лучшему молодому игроку» присудили футболисту этого амплуа.

Лауреаты

Победители по странам

Победители по клубам

См. также 
 Игрок года по версии футболистов ШПФА
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА
 Игрок года по версии футболистов ПФА
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов

Примечания 

Шотландия
Футбольные награды в Шотландии
Награды, появившиеся в 2001 году